Aaron Brookner (né en 1981), réalisateur et scénariste américain ;
 Anita Brookner (1928-2016), femme de lettres britannique ;
 Howard Brookner (1954-1989), scénariste, réalisateur et producteur américain.